Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2014 vond plaats van 24 februari tot en met 1 maart 2014 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de veertiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2014. De traditionele gravel-ondergrond van Acapulco was dit jaar voor het eerst vervangen door hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sara Errani was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Dominika Cibulková uit Slowakije bereikte de finale zonder ook maar een set te verliezen. In de eindstrijd versloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse Christina McHale in drie sets. Cibulková wist daarmee voor het eerst in haar carrière het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2014.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, het Duitse team Julia Görges en Anna-Lena Grönefeld, moest in de tweede ronde het hoofd buigen voor de ongeplaatste Tsjechische dames Iveta Melzer en Petra Cetkovská.

Het als tweede geplaatste duo Kristina Mladenovic en Galina Voskobojeva won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Tsjechische koppel Petra Cetkovská en Iveta Melzer in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Française Mladenovic had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Kazachse Voskobojeva drie.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar Australische partner Olivia Rogowska kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Acapulco 2014
Acapulco